Ersheng (kinesiska: 二圣, 二圣镇) är en köping i Kina. Den ligger i provinsen Jiangsu, i den östra delen av landet, omkring 42 kilometer sydost om provinshuvudstaden Nanjing. Ersheng ligger vid sjön Ersheng Shuiku.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Indelningar i Jiangsu
WP:Projekt Kina